Лос Уизар има више значења:

 Лос Уизар (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Уизар, Лос Уизарес (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику